Thomas Flynn peut désigner :
 Thomas Flynn, acteur britannique et manager du Bowery Theatre ;
 Thomas Flynn (1???-1730), évêque irlandais ;
 Thomas Flynn (1842-1892), militaire britannique, récipiendaire de la Victoria Cross ;
 Thomas Flynn (1880-1961), évêque britannique ;
 Thomas Flynn (1892-1949), archevêque canadien ;
 Thomas Flynn (1931-2015), évêque irlandais ;
 Thomas Flynn (1990-), footballeur britannique.

Voir aussi 
 John Thomas Flynn (1882-1964), journaliste américain ;
 R. Thomas Flynn (1938-), administrateur académique américain ;
 Tom Flynn (1???-1931), arbitre de cricket australien ;
 Tom Flynn (1955-2021), auteur, journaliste et romancier américain ;
 Tom Flynn (1962-), joueur américain de football américain ;
 Tom Flynn (1992-), joueur irlandais de football gaélique ;
 Tom Flynn, scénariste (connu pour Mary) ;
 Tommy Flynn, joueur britannique de rugby à XIII.

Notes et références